Sacabamba kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Río Sacabamba (vattendrag i Cochabamba), 
 Sacabamba (ort i Bolivia), Cochabamba, 

Robotskapade Boliviaförgreningar